Straßenbahn Manchester steht für:

 Straßenbahn Manchester (England), siehe Manchester Metrolink 
 Straßenbahn Manchester (New Hampshire)